Jaša Tomić,  une localité de Serbie
 Jaša Tomić,  personnalité politique, journaliste et écrivain serbe de l'Empire d'Autriche, de l'Autriche-Hongrie puis du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.